adjunktus, egyetemi vagy főiskolai oktató
 adjunktus, kórházban a vezető főorvos első helyettese